Степа́н Ра́зин может означать:
 Разин, Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671) — донской казак, предводитель восстания 1670—1671 годов, крупнейшего в истории допетровской России.
 Степан Разин (1939) — фильм (режиссёры: Иван Правов, Ольга Преображенская).
 Пивоваренный завод имени Степана Разина — пивоваренный завод компании Heineken в Санкт-Петербурге.
 «Степан Разин» — картина В. И. Сурикова.
 «Степан Разин» — опера А. А. Касьянова.
 «Разин Степан» — исторический роман А. П. Чапыгина.
 Степан Разин — прежнее название посёлка Бакиханов в Азербайджане.
 Степан Разин — посёлок в Челябинской области.
 Степан Разин — балет композитора Н. Н. Сидельникова.

Стенька Разин:
 Стенька Разин — симфоническая поэма А. К. Глазунова (1885 год).
 Стенька Разин — балет М. М. Фокина на музыку симфонической поэмы А. К. Глазунова (1916 год).
 Стенька Разин (1908) — фильм, альтернативное название Понизовая вольница.
 Стенька Разин — пьеса поэта В. В. Каменского.